Кубок мира по скелетону 2019/2020 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который стартовал 7 декабря 2019 года на трассе в американском Лейк-Плэсиде и завершился 16 февраля 2020 года в латвийской Сигулде.

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кубки мира по скелетону
Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020